
-{MOA}- ima više značenja:
 Mehanizam akcije, način dejstva leka
 Moa, ptica
 Moa Martinson, pisac